Skylla (auch Scylla oder Szylla) steht für:
 Skylla, ein Meeresungeheuer aus der griechischen Mythologie
 Skylla (Königstochter), die Tochter von König Nisos
 Skylla-Gruppe, ein Kunstwerk des griechischen Künstlers Hagesandros aus dem 1. Jh. v. Chr.
 Skylla (Peter Schneider), Roman von Peter Schneider
 Skylla, früherer Name der Rockband Debbie Rockt

Siehe auch:

 Scilla
 Scylla